

Persone
 Ditmir Bushati – politico e docente universitario albanese
 Franko Bushati – cestista albanese
 Maliq Bushati – politico albanese
 Mehdi Bushati – ex calciatore albanese
 Pjerin Bushati – ex cestista e allenatore di pallacanestro albanese

Altro
 Bushati – famiglia nobile albanese